A magyar nagydíj volt a 2020-as Formula–2 bajnokság harmadik nagydíja, amelyet 2020. július 17. és július 19. között rendeztek meg a Hungaroringen, Mogyoródon.

Szabadedzés 
A magyar nagydíj szabadedzését július 17-én, pénteken délelőtt tartották.

Időmérő edzés 
A magyar nagydíj időmérő edzését július 18-án, szombaton futották.

Főfutam 
A magyar nagydíj főfutamát július 18-án, szombaton futották.

Sprintfutam 
A magyar nagydíj sprintfutamát július 19-én, vasárnap futották.

magyar
Formula–2-es nagydíjak